Claudio I – vescovo di Torino dall'818 all'827
 Claudio I di Guisa – condottiero francese, duca di Guisa dal 1528 alla morte